Padovano ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Padovano, anderer Name von Alessandro Paduano († 1596), italienischer Renaissance-Künstler
 Annibale Padovano (1527–1575), italienischer Organist und Komponist
 Anthony T. Padovano (* 1934), US-amerikanischer katholischer Theologe und Autor
 Domenico Padovano (1940–2019), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Giovanni Maria Padovano, anderer Name von Giovanni Maria Mosca (1493–1574), italienischer Bildhauer in Krakau
 Michele Padovano (* 1966), italienischer Fußballspieler